Флаг муниципального образования «Подго́ренский муниципальный район Воронежской области» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 декабря 2006 года решением Советa народных депутатов Подгоренского муниципального района № 3 и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2896.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу в 2/9 ширины полотнища, вплотную к полосе и древку изображена белая каменистая гора с пурпурной пещерой, в коей виден жёлтый колокол».

Обоснование символики 
Флаг Подгоренского муниципального района составлен на основании герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности района.

Подгоренский район расположен в юго-западной части Воронежской области на берегах реки Дон. Районный центр — посёлок Подгоренский — основан как слобода Подгорное в начале XVIII века.

Главная фигура флага — белая гора — говорит о названии района. По имеющимся сведениям хаты первых поселенцев появились вблизи оврагов меловых круч «под горою», откуда и пошло название селения, а впоследствии и района. Район расположен на юго-восточных отрогах Средне-Русской возвышенности, и его территория изрезана оврагами и балками.

Белая гора с пещерой и жёлтым колоколом, символизирует святые места Подгоренского района, которые и по сей день обладают притягательной силой. Одной из жемчужин Воронежской области являются белогорские, семейские и костомаровские пещеры и расположенные в них пещерные храмы. Двухпрестольный пещерный собор, при входе в который возвышаются меловые столбы — «дивы», является уникальным памятником. Колокол — символ «духовного начала».

Белая гора символизирует также уникальное месторождение мергеля (смеси известняка и глины, приготовленной самой природой), открытое А. А. Дубянским на южном участке «Белой горы», давшей название селу Подгорное. На базе этих мергелей с 1932 года работает цементный завод, который способствовал экономическому развитию Подгоренского района.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.
Голубая оконечность дополняет символику флага и показывает географическое расположение района в бассейне реки Дон.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Примечания

См. также